River Bend (Carolina do Norte)
River Bend (Missouri)

Ou ainda:
Bend of the River

Desambiguações de topônimos